Yellow, a Scandal japán pop-rock együttes stúdióalbuma
 Yellow, a Coldplay második kislemeze első albumukról, a Parachutesról
 Yellow (manga)
 Yellow (film, 2006) (2006)
 Yellow (film, 2012) (2012)